XIX Маккабиада проходила в Израиле с 18 по 30 июля 2013 года
На турнир прибыли 7500 спортсменов из 77 стран.
Открытие соревнований прошло на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.
Спортсмены соревновались в 34 видах спорта и 42 спортивных дисциплинах в трёх возрастных категориях: юниоры до 18 лет, открытые соревнования для спортсменов от 18 до 35 лет и соревнования для спортсменов старше 35 лет, также прошли соревнования паралимпийцев.
Впервые с 1997 года прошли соревнования по хоккею с шайбой.
Впервые прошли соревнования по стрельбе из лука, конному спорту и гандболу.

Открытие Маккабиады 2013 
Утром 18 июля, в спортивном комплексе Кфар Маккабия Рамат Ган, был зажжён факел 19-х Маккабианских игр.
Министр Абсорбции Софа Ландвер передала факел израильскому дзюдоисту Александр Раскопин, занявшему первое место на летнем Европейском олимпийском фестивале в 2011 году в Трабзоне Турция который передал его участникам традиционного мотопробега на 78 мотоциклах с флагами стран-участиц Маккабиады.
В 20:30 на иерусалимском стадионе «Тедди» началась церемония открытия Маккабиады. Присутствовало 32000 зрителей. Среди них президент Израиля Шимон Перес, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент всемирного союза Маккаби Гиора Эсрубильский и председатель союза Маккаби Яир Гамбургер, а также мэр Иерусалима Нир Баркат.

Было поднято знамя Маккабиады, которое несли известные спортсмены (см. Гости Маккабиады): Яков Железняк, Григорий Крисс, Аллан Джей, Марк Бергер, Дьёрдь Гедо, Дьёрдь Кенеж, Ленни (Леонид) Крайзельбург, Мария Мазина, Поль Розен, Маркус Роган.

После парада стран-участниц клятву участников игр зачитал израильский гимнаст, чемпион Европы 2013 года Александр Шатилов.
С видеообращением к участникам соревнований обратились президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Затем президент Израиля Шимон Перес объявил об открытии Маккабианских игр.

Факел Маккабиады на стадион внес израильский дзюдоист, чемпион Европы 2012 года Арик Зеэви, который передал его вратарю сборной Израиля по футболу Ниру Давидовичу. Эстафету принял чемпион летних паралимпийских игр 2012 года по теннису Ноам Гершони. Он передал факел двукратной олимпийской чемпионке 2012 года по спортивной гимнастике Александре Райсман, которая зажгла огонь Маккабианских игр.

Гости Маккабиады 
 Двукратный чемпион Олимпийских игр 1968 и 1972 года, 4-кратный чемпион мира по хоккею с шайбой Игорь Ромишевский  
 Чемпион мира, Европы и Олимпийских игр 1972 года по пулевой стрельбе Яков Железняк  
 Чемпион Олимпийских игр 1964 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года и чемпион мира 1971 года по фехтованию Григорий Крисс  
 Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года по дзюдо Арон Боголюбов  
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1960 года, победитель Маккабиад 1950 и 1953 годов Аллан Джей 
 Чемпион Европы и Олимпийских игр 1972 года по боксу Дьёрдь Гедо 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года по дзюдо Марк Бергер 
 Чемпион Олимпийских игр 1976 года по водному поло Дьёрдь Кенеж 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года, чемпион Олимпийских игр 2000 года по фехтованию Мария Мазина 
 3-кратный чемпион Олимпийских игр 2000 года и чемпион Олимпийских игр 2004 года по плаванию Ленни (Леонид) Крайзельбург 
 Чемпион Зимних Паралимпийских игр 2006 по хоккею на санях Поль Розен 
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года по плаванию Маркус Роган 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года по баскетболу Амаре Стадемайр

Страны-участницы

Дебютанты соревнований 
В соревнованиях Маккабиады 2013, дебютировало 18 стран

 Албания Армения Аруба Багамы Босния и Герцеговина Куба Кюрасао Эквадор Сальвадор

 Гвинея-Бисау Гондурас Казахстан Маврикий Монголия Никарагуа Суринам Узбекистан

Виды спорта Маккабиады 
Соревнования прошли по 34 видам спорта и 42 спортивным дисциплинам.

 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бейсбол
 Спортивная борьба
 Вольная борьба
 Греко-римская борьба
 Боулинг
 Боулз
 Велоспорт
 Индивидуальная гонка с раздельным стартом
 Групповая гонка
 Водные виды спорта
 Водное поло
 Плавание
 Плавание в открытой воде
 Волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Спортивная гимнастика
 Художественная гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Каратэ
 Конный спорт
 Выездка
 Конкур
 Крикет
 Лёгкая атлетика
 Беговые виды лёгкой атлетики
 Технические дисциплины лёгкой атлетики
 Полумарафон
 Настольный теннис
 Нетбол
 Регби
 Сквош
 Софтбол
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Триатлон
 Тхэквондо
 Фехтование
 Футбол
 Футзал
 Хоккей на траве
 Хоккей с шайбой
 Шахматы

Галерея — спортивные объекты Маккабиады 2013

Календарь соревнований 
Расписание соревнований

Медальный зачёт 

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях, а также паралимпийские игры.
Здесь приводится сводная таблица медалей завоёванных командами во всех категориях

Сводная таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XIX Маккабианских игр
 Маккабиада 2013 в Фейсбуке

Маккабиада 2013